Jaski peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Jaski, village de la voïvodie de Podlachie
 Jaski, village de la voïvodie de Lublin

En Russie :

 Jääski, un village de l'isthme de Carélie